

Geografia

Italia
 San Nazzaro – comune nella provincia di Benevento
 San Nazzaro – l'unica frazione di Bellusco in provincia di Monza
 San Nazzaro – frazione di Monticelli d'Ongina in provincia di Piacenza
 San Nazzaro Mella – quartiere di Brescia, ex comune autonomo
 San Nazzaro Sesia – comune nella provincia di Novara
 San Nazzaro Val Cavargna, già San Nazzaro – comune nella provincia di Como

Svizzera
 San Nazzaro – ex comune ora frazione di Gambarogno nel distretto di Locarno

Pagine correlate 
 Sannazzaro (disambigua)
 San Nazario
 Chiesa di San Nazario